Яросла́в Алекса́ндрович Ма́сленников (23 апреля 1982, Рыбинск, РСФСР) — белорусский хоккеист-защитник. Выступает за клуб белорусской Экстралиги «Металлург Жлобин».

Воспитанник СДЮШОР города Рыбинск. Мастер спорта.

Выступал за «Торпедо-2» (Ярославль) (1998—1999), «Полимир» — «Химик-СКА» (Новополоцк) (2000—2003, 2004—2005), «Динамо» (Минск) (2003—2005), «Гомель» (с 2005).

В составе национальной сборной Белоруссии провел 13 матчей (2 передачи).

Ссылки 
 Профиль на Euro Hockey
 Профиль на сайте ХК «Гомель»

Хоккеисты Белоруссии
Игроки ХК «Химик» Новополоцк
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Гомель»
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой